Klesheim ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Klesheim (Pseudonym Anton Platzer; 1812–1884), österreichischer Dichter und Schauspieler

Siehe auch:
 Kleßheim